Gueorgui Pavlovitch Micharine - en russe :  et en anglais :  (né le  à Iekaterinbourg en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
Formé au Dinamo-Energuia Iekaterinbourg il joue ses premiers matchs en Vyschaïa Liga en 2002. Il est choisi en 2003 au cours du repêchage d'entrée dans la Ligue nationale de hockey par les Wild du Minnesota en  ronde, en  position.
Puis le Spirit de Saginaw le sélectionne en seconde ronde en  position du repêchage européen de la Ligue canadienne de hockey. Il part alors dans la Ligue de hockey de l'Ontario. Il revient en Russie la saison suivante en s'alignant avec le Neftekhimik Nijnekamsk dans la Superliga. Il porte ensuite les couleurs du HK Dinamo Moscou puis du HK CSKA Moscou. Le , il est échangé au Metallourg Magnitogorsk en retour d'Ilia Proskouriakov.

Carrière internationale 
Il représente la Russie au niveau international.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2002-2003|| Dinamo-Energuia Iekaterinbourg|| Vyschaïa Liga|| 28|| 1|| 3|| 4|| 18|| || || || || 
|-
| 2003-2004|| Spirit de Saginaw|| LHO|| 65|| 5|| 22|| 27|| 42|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2004-2005|| Neftekhimik Nijnekamsk|| Superliga|| 48|| 1|| 3|| 4|| 38|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2005-2006|| CSKA Moscou|| Superliga|| 50|| 4|| 10|| 14|| 46|| 7|| 0|| 0|| 0|| 31
|-
| 2006-2007|| Dinamo Moscou|| Superliga|| 48|| 3|| 6|| 9|| 70|| 3|| 0|| 1|| 1|| 12
|-
| 2007-2008|| CSKA Moscou|| Superliga|| 50|| 6|| 3|| 9|| 42|| 6|| 0|| 3|| 3|| 6
|-
| 2008-2009|| CSKA Moscou|| KHL|| 54|| 3|| 11|| 14|| 52|| 8|| 0|| 1|| 1|| 6
|-
| 2009-2010|| CSKA Moscou||  KHL|| 56|| 4|| 6|| 10|| 52|| 3|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| rowspan=2|2010-2011|| CSKA Moscou || KHL || 47|| 4|| 5|| 9|| 50|| || || || || 
|-
| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 4|| 0|| 0|| 0|| 4|| 20|| 1|| 3|| 4|| 22
|-
| 2011-2012|| Metallourg Magnitogorsk || KHL|| 44|| 1|| 7|| 8|| 42|| 10|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Metallourg Magnitogorsk || KHL || 49|| 2|| 10|| 12|| 38|| 7|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2013-2014|| CSKA Moscou || KHL || 54|| 3|| 9|| 12|| 26|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 2014-2015 || CSKA Moscou || KHL || 39|| 1|| 11|| 12|| 8|| 9|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 2015-2016 || Sibir Novossibirsk || KHL ||34 ||1 ||6 ||7 ||16 ||10 ||0 ||1 ||1 ||2 
|-
| 2016-2017 || Sibir Novossibirsk || KHL || 36|| 2|| 4|| 6|| 10|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2017-2018 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 46|| 0|| 4|| 4|| 25|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2 
|-
| 2018-2019 || Avtomobilist Iekaterinbourg || KHL || 32|| 0|| 2|| 2|| 6|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2019-2020 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 54|| 3|| 6|| 9|| 30|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2020-2021 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 47 || 0 || 5 || 5 || 18 || 4 || 0 || 0 || 0 || 2
|-
| 2021-2022 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || 23|| 0|| 2|| 2|| 21|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2022-2023 || Torpedo Nijni Novgorod || KHL || || || || || ||

Au niveau international 

| 2003 ||Russie 18 ans|| CM 18 ans || 6|| 0|| 2|| 2|| 2|| Médaille de bronze
|- 
| 2005 ||Russie Jr. || CM Jr. || 6|| 1|| 1|| 2|| 6|| Médaille d'argent
|-
| 2006 ||Russie || CM || 3|| 0|| 1|| 1|| 4||Éliminée en quart de finale

Références 

Naissance en mai 1985
Joueur international russe de hockey sur glace
Défenseur de hockey sur glace
Choix de repêchage du Wild du Minnesota
Joueur du Dinamo-Energuia Iekaterinbourg
Joueur du HK Dinamo Moscou
Joueur du HK CSKA Moscou
Joueur de l'Avtomobilist Iekaterinbourg
Joueur du Sibir Novossibirsk
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod